Robert Marvin »Bobby« Hull, OC, kanadski hokejist, * 3. januar 1939, Pointe Anne, Ontario, Kanada, † 30. januar 2023.

Hull je kariero začel v ligi OHA pri klubu St. Catharines Teepees, po treh sezonah pa je prestopil v NHL klub Chicago Black Hawks, za katerega je odigral petnajst zaporednih sezon. S klubom je v sezoni 1960/61 osvojil Stanleyjev pokal, trikrat je osvojil Art Ross Trophy, v sezonah 1959/60, 1961/62 in 1965/66, dvakrat Hart Memorial Trophy, v sezonah 1964/65 in 1965/66, Lady Byng Memorial Trophy v sezoni 1964/65 ter Lester Patrick Trophy v sezoni 1968/69. Desetkrat je bil tudi izbran v prvo moštvo zvezd, dvakrat pa v drugo. Po sezoni 1971/72 je prestopil v klub Winnipeg Jets, s katerim je po sedmih sezonah v ligi WHA v sezoni 1979/80 zaigral ponovno ligi NHL. V isti sezoni je nekaj tekem odigral še za klub Hartford Whalers, preden je končal svojo kariero.

Leta 1983 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 1988 pa še v Kanadski športni hram slavnih. Njegov dres s številko 9 so upokojili tako v klubu Chicago Black Hawks, kot tudi Winnipeg Jets.

Tudi njegov brat Dennis in sin Brett sta bila hokejista.

Statistika kariere 

|-
| St. Catharines Teepees
| OHA
| 54/55
| 
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Catharines Teepees
| OHA
| 55/56
| 
| 48
| 11
| 7
| 18
| 
| 79
| 
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 9
|-
| St. Catharines Teepees
| OHA
| 56/57
| 
| 52
| 33
| 28
| 61
| 
| 95
| 
| 13
| 8
| 8
| 16
| 
| 24
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 57/58
| 
| 70
| 13
| 34
| 47
| 
| 62
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 58/59
| 
| 70
| 18
| 32
| 50
| 
| 50
| 
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 2
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 59/60
| 
| 70
| 39
| 42
| 81
| 
| 68
| 
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 60/61
| 
| 67
| 31
| 25
| 56
| 
| 43
| 
| 12
| 4
| 10
| 14
| 
| 4
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 61/62
| 
| 70
| 50
| 34
| 84
| 
| 35
| 
| 12
| 8
| 6
| 14
| 
| 12
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 62/63
| 
| 65
| 31
| 31
| 62
| 
| 27
| 
| 5
| 8
| 2
| 10
| 
| 4
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 63/64
| 
| 70
| 43
| 44
| 87
| 
| 50
| 
| 7
| 2
| 5
| 7
| 
| 2
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 64/65
| 
| 61
| 39
| 32
| 71
| 
| 32
| 
| 14
| 10
| 7
| 17
| 
| 27
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 65/66
| 
| 65
| 54
| 43
| 97
| 
| 70
| 
| 6
| 2
| 2
| 4
| 
| 10
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 66/67
| 
| 66
| 52
| 28
| 80
| 
| 52
| 
| 6
| 4
| 2
| 6
| 
| 0
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 67/68
| 
| 71
| 44
| 31
| 75
| 
| 39
| 
| 11
| 4
| 6
| 10
| 
| 15
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 68/69
| 
| 74
| 58
| 49
| 107
| 
| 48
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 69/70
| 
| 61
| 38
| 29
| 67
| 
| 8
| 
| 8
| 3
| 8
| 11
| 
| 2
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 70/71
| 
| 78
| 44
| 52
| 96
| 
| 32
| 
| 18
| 11
| 14
| 25
| 
| 16
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 71/72
| 
| 78
| 50
| 43
| 93
| 
| 24
| 
| 8
| 4
| 4
| 8
| 
| 6
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 72/73
| 
| 63
| 51
| 52
| 103
| 
| 37
| 
| 14
| 9
| 16
| 25
| 
| 16
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 73/74
| 
| 75
| 53
| 42
| 95
| 
| 38
| 
| 4
| 1
| 1
| 2
| 
| 4
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 74/75
| 
| 78
| 77
| 65
| 142
| 
| 41
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 75/76
| 
| 80
| 53
| 70
| 123
| 
| 30
| 
| 13
| 12
| 8
| 20
| 
| 4
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 76/77
| 
| 34
| 21
| 32
| 53
| 
| 14
| 
| 20
| 13
| 9
| 22
| 
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 77/78
| 
| 77
| 46
| 71
| 117
| 
| 23
| 
| 9
| 8
| 3
| 11
| 
| 12
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 78/79
| 
| 4
| 2
| 3
| 5
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 79/80
| 
| 18
| 4
| 6
| 10
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 79/80
| 
| 9
| 2
| 5
| 7
| 
| 0
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1580
| bgcolor="#7FFF00" |957
| bgcolor="#7FFF00" |930
| bgcolor="#7FFF00" |1887
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |997
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |198
| bgcolor="#7FFF00" |113
| bgcolor="#7FFF00" |114
| bgcolor="#7FFF00" |227
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |173
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

 

Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Hokejisti St. Catharines Teepees
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Hartford Whalers
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Dobitniki Hart Memorial Trophy
Dobitniki Lady Byng Memorial Trophy
Prejemniki Lester Patrick Trophy
Nosilci reda Kanade